Bengt Hansson och liknande namn kan syfta på

 Bengt Hansson Medenius (1615–1683), svensk jurist
 Bengt Hansson (1925–2000), svensk målare och konstpedagog
 Bengt Hansson (handbollsspelare) (född 1950), svensk handbollsspelare
Bengt Hanson, jazzmusiker